

Patronyme

 Claude-Ambroise Seurat, (1798-1826), d'une maigreur maladive, il était présenté en attraction foraine ;
 Georges Seurat, (1859-1891), peintre français ;
 Marie Seurat (1949-), romancière syrienne, veuve de Michel Seurat
 Michel Seurat, (1947-1986), sociologue et chercheur au CNRS, il avait épousé Marie Seurat
 Myriam Seurat, (1973- ), est une présentatrice de télévision française ;

Personnage de fiction
 Seurat est un personnage de l'univers de "Dune" ;

Toponymie

 La villa Seurat est une voie du  de Paris, en France.
Patronyme français